Exemplaar van een langkraaiend kippenras
 Jaap Kraaier
 Kraaier (schip), Middeleeuwse scheepstype, verwant aan de kogge en hulk
 Oude benaming voor een controleur van de belastingen